Capital Punishment – album discografico del 1998 di Big Punisher
Capital Punishment – film del 1925 diretto da James P. Hogan
Capital Punishment – film del 1991 diretto da David Huey
Capital Punishment – film del 2003 diretto da Adrian Vitoria